Бе́лая Гора́ — название населённых пунктов:

Россия 
 Белая Гора — деревня в Емецком сельском поселении Холмогорского района Архангельской области.
 Белая Гора — деревня в Холмогорском сельском поселении Холмогорского района Архангельской области.
 Белая Гора — посёлок в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии.
 Белая Гора — деревня в Кондопожском районе Карелии.
 Белая Гора — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Белая Гора — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Белая Гора — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Белая Гора — деревня в Чайковском районе Пермского края.
 Белая Гора — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Белая Гора — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Белая Гора — село в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области.
 Белая Гора — село в Чистопольском районе Татарстана.
 Белая Гора — деревня в Нелидовском районе Тверской области.
 Белая Гора — посёлок городского типа в Абыйском улусе Якутии.
 Белая Гора — аэропорт в Якутии.

Украина 
 Белая Гора — село в Константиновском районе Донецкой области.
 Белая Гора — село в Попаснянском районе Луганской области.

См. также 
 Белая гора — список горных вершин
 Белая Скала (значения)
 Актау (значения)